Pidgin kan syfta på:

Pidginspråk  – ett språk med förenklad grammatik.
Pidgin (datorprogram) – mjukvara för snabbmeddelanden